Hail to England is Manowars derde heavymetalalbum en werd uitgegeven in 1984.

Inhoud
Blood of my Enemies
Each Dawn I Die
Kill with Power
Hail to England
Army of the Immortals
Black Arrows
Bridge of Death

Artiesten
Eric Adams - vocalist
Ross the Boss - gitarist
Joey Demaio - basgitarist
Scott Colombus - drummer

Muziekalbum van Manowar